Das Wort Cradle (engl. für Wiege, auch Telefongabel) bezeichnet:
 im PC-Bereich eine Station zur Aufnahme mobiler Endgeräte, siehe Dockingstation
 die englische Extreme-Metal Band Cradle of Filth
 eine Kurzform für den Berg Cradle Mountain im Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark, Tasmanien, Australien